Arbeitsfläche ist:

 eine Bezeichnung für den Desktop, siehe Desktop (grafische Benutzeroberfläche)
 eine Bezeichnung für die Küchenarbeitsplatte
 die gesamte plane Oberfläche eines Overheadprojektors